Christoph Kolumbus oder Christoph Columbus steht für:

 Christoph Kolumbus (spanisch Cristóbal Colón; um 1451–1506), italienischer Seefahrer in kastilisch-spanischen Diensten
 Christoph Kolumbus (Computerspiel), Computerspiel (1994)
 Christoph Columbus (Roman), Biographie von Jakob Wassermann (1929)
 Christoph Columbus (1922), deutscher Stummfilm von Márton Garas
 Christoph Columbus (1949), britischer Film von David MacDonald
Christoph Columbus (1992), japanisch-italienische Zeichentrickserie

Christopher Columbus steht für:
 Christopher Columbus (1985), US-amerikanisch-deutsch-italienischer Film von Alberto Lattuada
 Christopher Columbus – Der Entdecker, spanisch-US-amerikanisch-britischer Film von John Glen (1992)

Cristóbal Colón steht für:

 Cristóbal Colón (Schiff, 1896), Panzerkreuzer der spanischen Marine
 Cristóbal Colón (F-105), letzte Fregatte der Álvaro-de-Bazán-Klasse der spanischen Marine
 Cristóbal-Colón-Klasse, Hopperbagger der Jan de Nul Group
 Cristóbal Colón (Jiquipilas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cristóbal Colón (Ocosingo), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cristóbal Colón (Sabanilla), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cristóbal Colón (Carchi), Ort in Ecuador

Siehe auch:
 Christophe Colomb